

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Nowiec – przysiółek wsi Dalborowice w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dziadowa Kłoda
 Nowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń
 Nowiec – część wsi Nowieczek w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk

Inne 
 Nowiec – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Brętowo